

Informatica 
 Device – termine alternativo per indicare un dispositivo

Musica 
 Device – gruppo musicale statunitense attivo negli anni ottanta
 Device – gruppo musicale statunitense attivo negli anni 2010
 Device – album dei Device del 2013